Osoby:
 Franz Hiesel - austriacki pisarz
 Gerhard Hiesel - austriacki archeolog
 Walter Hiesel - austriacki piłkarz

Zobacz też:
 Hiesl
 Hisel